Cheviot peut désigner :

Toponyme 
 les monts Cheviot, un massif montagneux à cheval sur l'Écosse et l'Angleterre ;
 The Cheviot, leur point culminant ;
 Cheviot, une ville de l'Ohio aux États-Unis ;
 Cheviot, un village de Nouvelle-Zélande ;
 Cheviot, une localité du Victoria en Australie ;
 Cheviot Beach, une plage du Victoria en Australie nommée en l'honneur du bateau coulé au large de ses côtes ;
 Cheviot Hills, un quartier de Los Angeles.

Patronyme 
 Lilian Cheviot (vers 1876-1936), peintre anglaise

Animal 
 le cheviot, une race de mouton originaire du massif ;
 le North Country Cheviot, un type de mouton de race cheviot ;
 le Border Cheviot ou South Country Cheviot, une autre race de mouton originaire du massif ;
 le Brecknock Hill Cheviot, une race de mouton issue de croisements notamment avec le cheviot ;

Autre 
 le cheviot, un tissu proche du tweed fait à partir de la laine du mouton homonyme ;
 le SS Cheviot, un bateau à vapeur qui a fait naufrage au large de l'Australie ;